

Géographie 
 Sant est un district en Mongolie ;
 Sant : rivière du sud de la France affluent du Sor sous-affluent du Tarn.

Patronyme 

 Alberto Sant (né en 1933), coureur cycliste espagnol ;
 Alfred Sant (né en 1948), homme politique maltais ;
  (né en 1950), poète et essayiste australien ;
 Georges Le Sant (1914-2000), officier, compagnon de la Libération ;
 James Sant (1820–1916), peintre britannique.

Religion 
 Sant est un titre attribué à des poètes mystiques hindous. Ce mot sanskrit est souvent traduit par « saint ».

Homonymie de patronyme maltais